Leszek Karwowski (ur. 1 stycznia 1975 w Augustowie) – polski koszykarz grający na pozycji środkowego lub silnego skrzydłowego.

Życiorys 
Leszek Karwowski karierę sportową rozpoczął w Sparcie Augustów. Trenował tam jednak kajakarstwo. Jego pierwszym koszykarskim klubem był Instal Białystok. Potem, w latach 1995–2000 reprezentował barwy Pekaesu Pruszków. Z tym zespołem odniósł największe sukcesy: zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski oraz dwukrotnie Puchar Polski. Po odejściu z Pekaesu grał krótko w Czarnych Słupsk. W latach 2000–2012 grał w Warszawie – do 2006 w Polonii, a w latach 2006–2010 w Polonii 2011. Z Polonią 2011 awansował najpierw do I ligi, a potem do ekstraklasy. Po spadku Polonii 2011 z ekstraklasy został włączony do składu drużyny AZS Politechnika Warszawska, z którą w sezonie 2010/2011 wywalczył w I lidze awans do PLK. Sezon 2011/2012 był jego trzynastym w najwyższej klasie rozgrywkowej. W 2012 zakończył karierę.

Koszykówkę uprawia również jego syn – Jakub.

Przebieg kariery 
 1992-1995 Instal Białystok
 1995-2000 Pekaes Pruszków
 2000 Czarni Słupsk
 2000-2006 Polonia Warszawa
 2006-2010 Polonia 2011 Warszawa
 2010-2012 AZS Politechnika Warszawska

Osiągnięcia 
 Drużynowe
  Mistrzostwo Polski (1997)
  Wicemistrzostwo Polski (1998)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2000, 2004, 2005)
 Zdobywca Pucharu Polski (1998, 1999)
 Finalista Pucharu Polski (2000)

 Indywidualne
 Lider PLK w blokach (2010)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Polscy koszykarze
Koszykarze AZS Politechnika Warszawska
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Instalu Białystok
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Polonii 2011 Warszawa
Koszykarze Znicza Pruszków
Ludzie sportu związani z Augustowem
Ludzie urodzeni w Augustowie
Urodzeni w 1975